34th Street – Penn Station (IND Eighth Avenue Line)
34th Street – Penn Station (IRT Broadway-Seventh Avenue Line)